Milan Gajic (1981) kanadai jégkorongozó
 Milan Gajić (1986) szerb labdarúgó (FC Zürich, BSC Young Boys)
 Milan Gajić (1996) szerb labdarúgó (OFK Beograd, Bordeaux)